H-IIA är en Japansk tvåstegsraket som konstruerats av JAXA och Mitsubishi. Raketen bygger på den japanska H-II-raketen.

Uppskjutningar

Japans rymdprogram
Rymdraketer
WP:Projekt Japan